Wynyard (Canada)
 Wynyard (Tasmanië)